Shebib ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Shebib (* 1938), kanadischer Filmregisseur
 Mohamed Mamdouh Shebib (* 1989), ägyptischer Handballspieler